GIDS steht für:
 German Institute for Defence and Strategic Studies, siehe Führungsakademie der Bundeswehr
 Global Industrial Defence Solutions, pakistanisches öffentliches Rüstungsunternehmen

Siehe auch:
 De Gids

Abkürzung